Alasch-Partei steht für:
Alasch-Partei (historisch), eine historische Partei in Kasachstan und Kirgisistan
Alasch – Partei der nationalen Unabhängigkeit, eine kurzlebige Partei, die nach dem Zerfall in Kasachstan und Kirgisistan bestand